Сальдуа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сальдуа, Хосе Антонио (1941—2018) — испанский футболист, нападающий.
 Сальдуа, Хосеба (род. 1992) — испанский футболист, баск по происхождению, правый защитник испанского клуба «Реал Сосьедад».